Малышевы — русский дворянский род.

Предки их жалованы поместьями в 1671 и других годах. Род Малышевых внесён в VI часть родословных книг Смоленской, Тверской и Курской (происходящих от Гавриила Ивановича Малышева) губерний.

Описание герба 
Щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней в голубом поле изображён золотой крест. В нижней части в красном поле крестообразно положены две золотые шпаги, остриями вверх (изм. польский герб Пелец).

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный золотом. Герб рода Малышевых внесён в Часть 5 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 109.

Известные представители 

 Малышев Роман Кузьмин — московский дворянин (1658—1668), походный московский дворянин царицы Натальи Кирилловны (1676—1677)
 Малышев Пимен Гаврилович — стряпчий (1682).
 Малышев Гаврила Гаврилович Большой — московский дворянин (1692).

Литература

Примечания 

Шляхетские роды герба Пелец
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера